Piratinae – podrodzina pająków z rodziny pogońcowatych, wyróżniona w 1993 roku przez Ziuzina w 1993 roku, zsynonimizowana z Zoicinae w 2019 roku przez Piacentiniego i Ramíreza.
 Piratinae – podrodzina pluskwiaków z rodziny zajadkowatych; wł. Peiratinae

Przypisy